Die Coral UK Championship 2014 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, das vom 25. November bis zum 7. Dezember 2014 im Barbican Centre im nordenglischen York ausgetragen wurde.

Dank einer speziellen Einladung für verdiente Spieler nahm auch der sechsfache UK-Champion Steve Davis teil, der seine Profikarriere vor der Saison beendet hatte.

Im Achtelfinale gelang Ronnie O’Sullivan gegen Matthew Selt im sechsten Frame das 109. Maximum Break. Es war das vierte 147er-Break der Saison und das 13. von O’Sullivan.

Titelverteidiger war Neil Robertson, der im Achtelfinale mit 5:6 an Graeme Dott scheiterte.

Der Sieger hieß Ronnie O’Sullivan, es war das fünfte Mal, dass er die UK Championship gewann. Finalgegner war Judd Trump, gegen den O’Sullivan bereits knapp einen Monat zuvor den Titel des Champion of Champions 2014 gewonnen hatte.

Preisgeld

Turnierplan

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card

Viertelfinale bis Finale

Century Breaks 
92 Centurys wurden während des Turniers erzielt. Der Sieger Ronnie O’Sullivan erzielte 6 Breaks von 100 oder mehr Punkten, darunter das 13. Maximum Break der Turniergeschichte, das zugleich für ihn selbst das 13. offizielle 147er-Break war. Die meisten Centurys, nämlich 9 Stück, erzielte der unterlegene Finalist Judd Trump. Die beiden im Halbfinale ausgeschiedenen Spieler, Stuart Bingham und Stephen Maguire, kamen jeweils auf 5 Century Breaks.

Quellen

Weblinks 
 2014 Coral UK Championship – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.
 Ronnie O'Sullivan 13-th 147 MAXIMUM v Matthew Selt UK Championship Full HD auf YouTube.

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in York